Постоје два дела споразума у Риму који се односи на специјалне односе: члан 299 који одређује на које се територије споразум односи; и члан 182-188 и анекс 2 о придруживању не-Европским земљама и територијама који имају специјални статус са земљом чланицом.

Под специјалне територије спадају 7 региона (4 у Француској, 2 у Португалу, 1 у Шпанији) где се закони Европске заједнице примењују, са могућем прилагођавању због њихове специфичности.

Прекоморске територије (ОЦТ) (21) које имају специјални однос са неком од чланица Европске уније: 12 са УК, 6 са Француском, 2 са Холандијом, 1 са Данском.

Земље чланице са њиховим сувереним територијама и њихов статус са Европском унијом

Спољашње везе 

  Званични сајт Уније

Европска унија